Huohua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huohua (socken i Kina, Guizhou), 
 Huohua (socken i Kina, Jiangsu), Xuzhou Shi, 

Robotskapade Kinaförgreningar